Firuzabad – miasto w Iranie, w osatnie Fars
 Firuzabad – miasto w Iranie, w ostanie Lorestan